Александр Маттисон (, 19 июня 1998, Сан-Бернардино, Калифорния) — американский футболист, раннинбек клуба НФЛ «Миннесота Вайкингс».

Биография 
Александр Маттисон родился 19 июня 1998 года в Сан-Бернардино в штате Калифорния. Во время учёбы в школе он участвовал в образовательной программе Dual Immersion, свободно говорит на испанском языке. Он участвовал в соревнованиях по борьбе, выигрывал чемпионат Лиги Маунтин-Вэлли по бегу на 110 метров с барьерами. По результатам двух последних сезонов в составе школьной футбольной команды, когда он набрал 2 017 и 2 057 выносных ярдов соответственно, Маттисон включался в сборную звёзд турнира по версии газеты San Bernardino Sun. Помимо учёбы и спорта Александр активно участвовал в общественной жизни города и мероприятиях, проводимых Первой пресвитерианской церковью. После окончания школы, летом 2016 года, он поступил в Университет штата Айдахо в Бойсе.

Любительская карьера 
Выступления за «Бойсе Стейт Бронкос» Маттисон начал с сезона 2016 года. В дебютном чемпионате он выходил на поле во всех тринадцати играх команды, набрал на выносе 328 ярдов с четырьмя тачдаунами. Во втором сезоне он сыграл в четырнадцати матчах, в том числе в девяти в стартовом составе. Свой лучший матч в 2017 году он сыграл против «Колорадо Стейт», набрав 242 ярда с тремя тачдаунами, а всего в чемпионате на выносе набрал 1 086 ярдов и занёс двенадцать тачдаунов.

В 2018 году Маттисон стал лучшим раннинбеком конференции Маунтин-Вест, набрав 1 415 ярдов в тринадцати проведённых играх. Дважды за сезон он набирал более 200 ярдов в одной игре. После завершения чемпионата его включили в состав сборной звёзд конференции. Также Александр был одним из претендентов на приз Доука Уокера, вручаемый лучшему бегущему студенческого футбола.

Статистика выступлений в NCAA

Профессиональная карьера 
Перед драфтом 2019 года обозреватель Bleacher Report Мэтт Миллер оценивал Маттисона как игрока, который сразу сможет дать результат в ситуациях, когда надо набрать небольшое количество ярдов. Преимуществами игрока он называл хорошие антропометрические данные, навыки игры блокирующим, которые востребованы на третьих даунах. Слабыми сторонами были нехватка дистанционной скорости и низкая подвижность при смене направления движения.

Маттисон был выбран «Миннесотой» в третьем раунде драфта под общим 102 номером. В мае он подписал с клубом четырёхлетний контракт на общую сумму 3,342 млн долларов. В играх регулярного чемпионата 2019 года Александр набрал на выносе 462 ярда с одним тачдауном и 82 ярда на приёме. Издание Sports Illustrated отметило, что новичок «Вайкингс» справился с задачей замены в составе Латавиуса Мюррея.

Статистика выступлений в НФЛ

Регулярный чемпионат

Плей-офф

Примечания

Ссылки 
 Статистика выступлений в NCAA
 Статистика выступлений в НФЛ

Игроки в американский футбол США
Игроки «Миннесота Вайкингс»